Ferdinand von Colloredo-Mansfeld – politico austriaco
 Franz Gundaker von Colloredo-Mansfeld – militare e nobile austriaco
 Franz de Paula Gundaker von Colloredo-Mansfeld – diplomatico e politico austriaco
 Hieronymus von Colloredo-Mansfeld – generale austriaco
 Hieronymus Ferdinand Rudolf von Colloredo-Mansfeld – politico e nobile austriaco
 Joseph Franz von Colloredo-Mansfeld – militare, politico e nobile austriaco
 Rudolph Joseph von Colloredo-Mansfeld – politico e nobile austriaco